Dragoumis ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Dragoumis (1878–1920), griechischer Diplomat, Autor, Politiker
 Markos Dragoumis (1770–1854), griechischer Politiker und Kämpfer im Unabhängigkeitskrieg
 Nikos Stefanou Dragoumis (1874–1933), griechischer Zeichner und Maler
 Stephanos Dragoumis (1842–1923), griechischer Politiker und Ministerpräsident